Marillier ist der Familienname folgender Personen:

 Clément-Pierre Marillier (1740–1808), französischer Illustrator
 Jean-François Marillier (* 1950), französischer Sprachwissenschaftler und Germanist 
 Juliet Marillier (* 1948), neuseeländische Fantasy-Autorin
 Garance Marillier (* 1998), französische Schauspielerin und Musikerin